Гранха Сан Фернандо има више значења:

 Гранха Сан Фернандо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Фернандо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Фернандо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику